Андрей Никитенко:
* Никитенко, Андрей (род. 1975) — белорусский футболист.
 Никитенко, Андрей Владимирович (род. 1979) — российский хоккеист.

Примечания